Pokey is slang voor 'gevangenis' en Australische slang voor 'gokautomaat'. Daarnaast kan het verwijzen naar:
 Pot Keyboard Integrated Circuit (POKEY), een soort I/O-microprocessor in (spel)computers uit de jaren 1980

Personages 
 Pokey, een personage uit het videospel EarthBound
 Pokey, een personage uit de Mario-reeks
 Pokey, een personage uit het videospel Pac-Man
 Pokey the Penguin, een surrealistische online stripreeks

Als bijnaam of pseudoniem 
 Pokey Allen (1943-1996), Amerikaans American footballspeler en coach
 Pokey Chatman (1969), Amerikaans basketbalcoach
 Pokey LaFarge (1983), Amerikaans folkmuzikant
 Pokey Reddick (1964), Canadees ijshockeyspeler
 Pokey Reese (1973), Amerikaans honkbalspeler
 Lillian Watson (1950), bijgenaamd Pokey, Amerikaans zwemster en olympisch kampioene